Karakter – przestarzale krój pisma
 Karakter – wydawnictwo z siedzibą w Krakowie
 Charakter (Karakter) – holenderski film z 1997 roku
 Zobacz też
 Nowy karakter polski